Kasprzik ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Joachim Kasprzik (1928–1997), deutscher DEFA-Regisseur
  Anne Kasprzik (* 1963), deutsche Schauspielerin
 Grzegorz Kasprzik (* 1983), polnischer Fußballspieler

Siehe auch

 Kasprzyk